Guillermo Fernández – wenezuelski bokser
 Guillermo Fernández Vara (ur. 1958) – hiszpański polityk, prezydent Estremadury
 Guillermo Falasca Fernandez (ur. 1977) – hiszpański siatkarz
 Guillermo Fernández (ur. 1993) – hiszpański piłkarz